Der Continental Cup der Nordischen Kombination 2019/20 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination. Für die Herren umfasste die Wettkampfserie, die als Unterbau zum Weltcup der Nordischen Kombination 2019/20 zum 28. Mal ausgetragen wurde, acht Stationen in Nordamerika, Asien und Europa. Die Damen führten bei der dritten Austragung des Continental Cups, der für sie die höchste Wettkampfklasse darstellte, an fünf Stationen Wettbewerbe durch. Die Wettkämpfe wurden hauptsächlich in der Gundersen-Methode ausgetragen, wobei bei den Männern drei sowie bei den Frauen zwei Massenstart-Wettbewerbe ausgetragen wurden. Darüber hinaus fand erstmals ein Mixed-Team-Wettkampf im österreichischen Eisenerz statt. Die Saison begann am 13. Dezember 2019 in Park City und endete am 15. März 2020 in Nischni Tagil.

Austragungsorte

Herren 

Die Serie startete am 13. Dezember 2019 zum dritten Mal in Folge in den Vereinigten Staaten, dieses Mal in Park City.

Die Wettbewerbe in Oberwiesenthal sollten zunächst am 19. und 20. Dezember 2019 stattfinden, mussten aber abgesagt werden. Wenige Tage später wurde bekanntgegeben, dass die beiden Gundersen Einzel am 11. und 12. Januar 2020 nachgeholt werden würden.

In Klingenthal sollten eigentlich drei Wettbewerbe, darunter ein Massenstart, durchgeführt werden. Letztlich musste jedoch der Massenstart kurzfristig abgesagt und auch der Austragungsort für den Langlauf geändert werden, da es aufgrund von Schneemangel in Klingenthal nicht möglich war, die Loipe zu präparieren. So fanden die Laufdurchgänge in der Rennsteigsarena in Oberhof statt. Daraus folgte eine Aufteilung des ersten Gundersen-Wettbewerbs auf zwei Tage, sodass der Sprunglauf am Freitag abgehalten wurde, während der dazu gehörige Langlauf erst am Sonntag veranstaltet wurde. Dies war der Entfernung zwischen Klingenthal und Oberhof geschuldet.

Der erste Einzelwettbewerb in Eisenerz sollte planmäßig nach der Gundersen-Methode ausgetragen werden. Nachdem der Wind jedoch zu stark war, wurde der Sprungdurchgang am Freitag abgesagt und stattdessen ein Massenstart durchgeführt. So fand am Freitag der Langlauf statt, ehe am Samstag vor dem Mixed-Team-Wettbewerb der finale Sprungdurchgang abgehalten wurde.

Ursprünglich sollte der finale Wettbewerb in Nischni Tagil mit zwei Wertungssprüngen und einem Langlauf über 15 Kilometer durchgeführt werden, doch konnte das Springen aufgrund zu starken Windes nicht stattfinden, sodass der provisorische Wettkampfdurchgang vom Freitag herangezogen wurde. Somit floss nur ein Sprung in die Berechnung der Startzeiten für den Langlauf mit ein, weshalb zudem auch die Distanz auf zehn Kilometer reduziert wurde.

Gesamtsieger wurde Jakob Lange aus Deutschland. Er gewann acht der siebzehn Wettbewerbe, welche ansonsten überwiegend von norwegischen Athleten dominiert wurden.

Continental-Cup-Übersicht

Wertungen

Damen 

Die Wettkampfserie der Frauen begann am Wochenende des 13. bis 15. Dezembers im US-amerikanischen Park City.

Mit dreizehn gemeldeten Athletinnen aus sechs Nationen war das Teilnehmerinnenfeld dünn besetzt, doch waren in der Spitze die Topfavoritinnen am Start. So gewann die Gesamtsiegerin der Vorsaison Tara Geraghty-Moats sowohl die beiden Wettbewerbe nach der Gundersen-Methode als auch den Massenstart. Hinter ihr reihten sich unter anderem die Mitfavoritin Gyda Westvold Hansen sowie die Gesamtsiegerin des Continental Cups 2017/18 Stefanija Nadymowa ein.

Nach sechswöchiger Pause fanden im norwegischen Rena in Abwesenheit der erkrankten Geraghty-Moats weitere Wettkämpfe statt, bei denen Marte Leinan Lund ihre ersten Siege, sowie Alexandra Glasunowa und Sigrun Kleinrath ihre ersten Podestplatzierungen einfahren konnten. Das Teilnehmerinnenfeld war in Rena bereits auf bis zu 22 Athletinnen gewachsen, ehe am dritten Wettkampfwochenende im österreichischen Eisenerz bereits 33 Kombiniererinnen an den Start gingen. Nachdem Anju Nakamura ihren ersten Sieg im Massenstart holen konnte und dabei die erste Athletin wurde, die Tara Geraghty-Moats bei einem Continental-Cup-Rennen schlagen konnte, wurde erstmals ein Mixed-Team-Wettbewerb ausgetragen. Diesen gewann das Team Norwegen mit Gyda Westvold Hansen und Marte Leinan Lund. Am dritten Wettkampftag in Eisenerz sicherte sich Westvold Hansen zudem den zweiten Einzelsieg ihrer Karriere.

Zum Saisonabschluss fanden weitere zwei Wettkämpfe im russischen Nischni Tagil statt, wo Tara Geraghty-Moats erneut den Sieg erzielen konnte. Darüber hinaus gewann sie mit großem Vorsprung die Gesamtwertung. Die beste Nation der Saison war Norwegen mit 424 Punkten Vorsprung auf die Vereinigten Staaten.

Continental-Cup-Übersicht

Wertungen

Mixed 

Am erstmals ausgetragenen Mixed-Team-Wettkampf nahmen zehn Nationen teil. Die Ergebnisse des Wettbewerbs flossen in die Nationenwertungen mit ein.

Continental-Cup-Übersicht

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2019/20
 Grand Prix der Nordischen Kombination 2019

Weblinks 

Continental Cup Herren

Continental Cup Damen

Einzelnachweise 

2019 20
Wintersport-Continental-Cup 2019/20